

Osoby noszące nazwisko Tourville 
 Anne Hilarion de Tourville (1642-1701) – francuski admirał i marszałek
 Charles Bertin Gaston Chapuis de Tourville (1740-1809) – francuski generał
 Rodolphe Tourville (zm. 1935) – kanadyjski polityk
 Tarzan Tyler, właśc. Camille Tourville (ur. 1985) – kanadyjski zawodnik wrestlingu
 Lester Tourville – postać fikcyjna, jeden z bohaterów cyklu science-fiction Honorverse.

Miejscowości

Miejscowości we Francji 
 Tourville-en-Auge – miejscowość i gmina w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados
 Tourville-sur-Arques – miejscowość i gmina w regionie Górna Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska
 Tourville-la-Chapelle – miejscowość i gmina w regionie Górna Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska
 Tourville-la-Campagne – miejscowość i gmina w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure
 Tourville-les-Ifs – miejscowość i gmina w regionie Górna Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska
 Tourville-sur-Odon – miejscowość i gmina w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados
 Tourville-sur-Pont-Audemer – miejscowość i gmina w regionie Górna Normandia, w departamencie Eure
 Tourville-la-Rivière – miejscowość i gmina w regionie Górna Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska
 Tourville-sur-Sienne – miejscowość i gmina w regionie Dolna Normandia, w departamencie Manche

Miejscowości w Kanadzie 
 Tourville, Quebec – miejscowość w Quebecu w L'Islet

Francuskie okręty 
 Tourville (1788) – francuski okręt liniowy klasy Téméraire
 Tourville (1853) – francuski okręt liniowy
 Tourville (1925) – francuski krążownik ciężki
 Tourville (1973) – francuski niszczyciel rakietowy typu F67
 Niszczyciele rakietowe typu Tourville – seria trzech francuskich niszczycieli rakietowych

Zobacz też

Przypisy